

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Gong Maoxin y Yi Chu-huan ganaron el título tras derrotar en la final Hsieh Cheng-peng y Wu Di.

Cabeza de serie 

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)
  Dino Marcan /  Franko Škugor (Primera ronda)

  Gong Maoxin /  Yi Chu-huan (Campeones)
  Bai Yan /  Riccardo Ghedin (Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Zhuhai 2016